Nemzeti Olimpiai Stadion (Phnompen)
Nemzeti Olimpiai Stadion (Róma)
Nemzeti Olimpiai Stadion (Tokió)

Lásd még
Olimpiai Stadion (egyértelműsítő lap)

Sport egyértelműsítő lapok